La classifica perpetua (o classifica all-time) è una speciale classifica che raggruppa i risultati complessivi di tutte le squadre che hanno disputato almeno una stagione nella seconda divisione jugoslava, attiva dal 1946 al 1992.

Classifica
 Sono escluse le stagioni 1946-47, 1952, 1952-53 (leghe repubblicane), 1955-56, 1956-57 e 1957-58 (leghe di zona).
 Con l'asterisco (*) le squadre che hanno giocato nella Prva Liga.
 Nei campionati dal 1988 al 1992 (4 edizioni a girone unico) dopo le partite terminate in parità venivano calciati i tiri di rigore: ai vincitori veniva assegnato 1 punto, agli sconfitti 0 punti.
 La media-punti è calcolata sui punti effettivamente conquistati col classico sistema (2 punti per la vittoria, 1 per il pareggio, 0 per la sconfitta) e senza eventuali punti di penalizzazione.

Note

Voci correlate 
 Prva liga
 Druga liga
 Treća liga
 Kup Maršala Tita
 Classifica perpetua della Prva savezna liga
 Classifica perpetua della Prva liga SR Jugoslavije

Collegamenti esterni 
 rsssf.com
 bihsoccer.com
 sportsport.ba

Jugoslavia